

Каранбаш — присілок, Буздяцький район, Башкортостан
 Каранбаш — присілок, Давлекановський район, Башкортостан